Шушерово — топоним:

 Шушерово — деревня в Дубровском районе Брянской области
 Шушерово — деревня в Глазуновском районе Орловской области